União Jovem do Rincão é um clube de futebol de salão da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. 

Fundado em 1978, seus primeiros resultados significativos vieram em 1982, conquistando o vice-Campeonato Citadino e em 1984 com o 3º lugar no Torneio de Verão. Entre 1987 e 1993 conquistou o Torneio de Verão e mais quatro conquistas do Citadino.

Ligações externas 
 
 

Novo Hamburgo
Esporte de Novo Hamburgo
Clubes esportivos fundados em 1978